Balto-, Baltes en composition : « langues balto-slaves ». 
  (Samuel Johannesen Balto) (1861-1921), explorateur norvégien same. 
 Balto (1919-1933), chien de traîneau célèbre, nommé en l’honneur de Samuel Balto.
  Balto, Chien-Loup, Héros des neiges, film d’animation  produit en 1995.
 Balto, sobriquet de la ville de Baltimore (Maryland, États-Unis).
 Balto, ancienne marque de cigarettes vendue en France, tirant son nom de Baltimore (Maryland) ayant donné son nom à un grand nombre de bars et cafés en France.